LK poate fi:

 Sri Lanka, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .lk, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sri Lanka

Legături externe 
  „lk” la acronymfinder.com